Anale (sächlich) kann bedeuten
das Scutum anale der Schlangen
die Afterflosse der Fische